Mont Joly é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Seu último registro na primeira divisão nacional foi na temporada 1983–84.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman